Капсикум, стручковый перец () — род растений.
 Перец стручковый () — вид растений, относящийся к этому роду.